Robert S. Parker detto Sonny (n. 1955), cestista statunitense
 Sonny Toi Parker (n. 1977), rugbista a 15 neozelandese internazionale per il Galles